Мераби Профильевич Чочуа (род. 17 апреля 1961, с. Кариата) — российский топ-менеджер, кандидат экономических наук, доцент. Генеральный директор ГУП «Мосавтотранс» в 2002—2012 годах. Президент и владелец ООО «Корпорация Мосстройтранс». Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Биография 
Родился 17 апреля 1961 года в с. Кариата Грузинской ССР. В 1985 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1989 году там же окончил аспирантуру, а в 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук. После окончания аспирантуры до 1997 года работал в МАДИ на должностях от старшего преподавателя до заведующего лабораторией.

В 1997 году перешёл на работу в ОАО «Автокомбинат № 28» на должность коммерческого директора, а в 1998 году был избран генеральным директором. Под его руководством из убыточного предприятия, находящегося на грани банкротства, с крайне изношенным парком подвижного состава удалось создать современное автотранспортное предприятие.

В 2000 году стал первым заместителем генерального директора по стратегическому развитию ГУП города Москвы «Мосавтотранс», а в 2002 году — генеральным директором предприятия. По его инициативе была внедрена система планирования и контроля основных показателей деятельности, определены стратегические задачи и мероприятия по их реализации, введён порядок формирования ежегодного бюджета предприятия. При его непосредственном участии начала развиваться собственная транспортная служба и производственно-техническая база предприятия, при поддержке Правительства Москвы было приобретено более 600 единиц автотранспортной техники, организована арендная и лизинговая деятельность. К 2010 году выручка «Мосавтотранса» достигла 7,5 млрд рублей.

В 2015 году М. П. Чочуа основал компанию «Корпорация Мосстройтранс», и по нынешний день является её президентом и владельцем. Компания финансирует несколько инвестиционных проектов в Забайкальском крае, в том числе по разработке Кутинского и Урейского месторождений угля.

Также М. П. Чочуа является вице-президентом и академиком Международной Академии менеджмента, членом экспертного совета (жюри) и наблюдательного совета конкурса управленцев «Менеджер года».

Награды, звания 
 Почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (2006),
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997),
 Почётная грамота Министерства транспорта Российской Федерации (2000),
 Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Менеджер года» (2003),
 Золотая медаль конкурса «Инженер года» (2004),
 Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России» (2006),
 Лауреат национальной премии «Золотая колесница» в номинации «Лидер автомобильного транспорта России» (2006),
 Юбилейный нагрудный знак «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» (2009),
 Благодарность Министра транспорта Российской Федерации (2010),
 Почётная грамота Министерства транспорта Российской Федерации (2011).

Примечания 

Выпускники МАДИ
Преподаватели МАДИ
Управленцы России
Менеджеры России